Московіц — форма прізвища єврейського походження Московіч:

 Дастін Московіц (* 1984) — американський підприємець, є одним зі співзасновників найбільшої в світі соціальної мережі Facebook.
 Роберт Московіц (* 1935) — американський художник, здобув визнання в 1960-х завдяки живопису та графіці.
 Сем Московіц (1920–1997) — американський критик, письменник, історик.

Див. також 
 Московіч
 Московісі